Tscherkelow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Tscherkelow (1930–2012), bulgarischer Schauspieler
 Huben Tscherkelow (* 1970), bulgarischer Maler und experimenteller Künstler